2 miejscowości w Polsce: 
 Połczyno – wieś w woj. pomorskim, w pow. puckim, w gminie Puck 
 Połczyno – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Lipiany